US National Championships 1890 var den tiende udgave af US National Championships i tennis (nu US Open), og herreturneringerne blev afholdt i Newport Casino Lawn Tennis Club i Newport, Rhode Island, USA i perioden 27. august - 3. september 1890, mens damerne spillede i Wissahicken Club i Philadelphia, Pennsylvania i perioden 10. - 14. juni 1890.

Herresingleturneringen blev vundet af Oliver Campbell, som i udfordringsrunden besejrede Henry Slocum Jr. med 6-2, 4-6, 6-3, 6-1. I herredoublefinalen vandt Valentine Hall og Clarence Hobart over Charles Carver og Howard Taylor med 6-3, 4-6, 6-2, 2-6, 6-3.

Damesingletitlen blev vundet af Ellen Roosevelt, som i udfordringsrunden besejrede Bertha Townsend med 6-2, 6-2, mens damedoublerækken blev vundet af Grace og Ellen Roosevelt, som finalen vandt over Bertha Townsend og Margarette Ballard med 6-1, 6-2.

Resultater

Herresingle 

Herresingleturneringen havde deltagelse af 54 spillere. Mesterskabet blev afgjort i udfordringsrunden i en kamp mellem den forsvarende mester og den bedste af udfordrerne til titlen i skikkelse af vinderen af all comers-turneringen.

Udfordringsrunden 

I udfordringsrunden vandt vinderen af all comers-turneringen, Oliver Campbell, over den forsvarende mester, Henry Slocum Jr..

All comers-turneringen 

I all comers-turneringen spillede 53 spillere om én plads i udfordringsrunden. Sejren gik til Oliver Campbell, som besejrede Wallace Knapp i finalen med 8-6, 0-6, 6-2, 6-3.

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Herredouble 

I finalen vandt Valentine Hall og Clarence Hobart over Charles Carver og John Ryerson med 6-3, 4-6, 6-2, 2-6, 6-3.

Damesingle 
Damesingleturneringen havde deltagelse af ni spillere. Mesterskabet blev afgjort i udfordringsrunden i en kamp mellem den forsvarende mester og den bedste af udfordrerne til titlen i skikkelse af vinderen af all comers-turneringen.

Udfordringsrunden

All comers-turneringen

Damedouble

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tennis Archives - US Open 1890  
 Scoreshelf - US Open 1890 
 TennisForum.com - 1890 results 

Tennis i 1890
1890